S.A.D.E. Società elettrica che costruì la diga del Vajont
S.A.D.E. Opera teatrale di Carmelo Bene